Schrevenborn bezeichnet:
 das Gut Schrevenborn, einen Gutshof in der Gemeinde Heikendorf in Schleswig-Holstein und danach benannt
 einen Ortsteil von Heikendorf im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 das Amt Schrevenborn, ein Amt im Kreis Plön in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Schewenborn